Аллахвердов — фамилия; имеет женскую форму Аллахвердова. Известные носители:
 Аллахвердов, Виктор Михайлович (род. 1946) — российский психолог, профессор кафедры общей психологии факультета психологии СПбГУ.
 Аллахвердов, Владимир Мнацаканович (1939—2019) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1981).
 Аллахвердов, Михаил Андреевич (1900—1968) — генерал-майор, сотрудник органов госбезопасности.